Лос Окотес има више значења:

 Лос Окотес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Окотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Окотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Окотес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Окотес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Окотес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Окотес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Окотес (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Окотес, Ла Окотера (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотес, Гранха (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Окотес (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Окотес (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Окотес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Окотес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Окотес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Окотес, Ехидо лос Окотес (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Окотес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Окотес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Окотес (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Окотес (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Окотес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Окотес, Ел Окоте (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Окотес (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику